Ödenhub ist der Ortsname von

 Ödenhub (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Ödenhub (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern